

Patronyme 
 Zuo Fen (vers 252-300), poétesse chinoise
 Zuo Qiuming (fin du VIe siècle-début du ), auteur du Zuo zhuan
 Zuo Zongtang (1812-1885), militaire chinois

Patronyme chinois